Байбек:

 Байбек (село) — село в Астраханской области.
 Байбек, Бауыржан Кыдыргалиулы — аким города Алматы.
 Байбек (батыр) — казахский батыр.

См. также 
 Обратный выкуп (buyback)